Парламентарните избори в Молдова през 2014 г. са проведени на 30 ноември. На тях са участвали 1 649 508 избиратели, което е 55.80% от общия брой на гласуващи, включени в избирателните списъци.

Резултати 

2014
Избори през 2014 година
2014 година в Молдова